Anzelm Gostomski, kalwin, ojciec Tomasza
 Bronisław Gostomski, prałat, kapelan prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
 Hieronim Gostomski, wojewoda poznański, ojciec Jana
 Jan Gostomski, wojewoda kaliski, syn Hieronima
 Maciej Gostomski, piłkarz
 Stanisław Gostomski, wojewoda rawski
 Tomasz Gostomski, wojewoda mazowiecki i podlaski, syn Anzelma
 Walery Gostomski, polski historyk literatury